Regierung Lynch steht für folgende Regierungen Irlands:

 Regierung Lynch I (1966–1969)
 Regierung Lynch II (1969–1973)
 Regierung Lynch III (1977–1979)